Aikotoba, single de Mika Nakashima.

 Ai Kotoba (VOICE), album de Maki Gotō.